Fomento de Construcciones y Contratas
 Federació de Cristians de Catalunya
 Fútbol Club Cartagena
 Comissió Federal de Comunicacions (FCC Federal Communication Comission)